Sagrat Cor de Jesús, devoció catòlica al cor de Jesús
 Tribunal Suprem de Justícia de l'Uruguai (del seu nom en castellà Suprema Corte de Justicia), òrgan judicial màxim de l'Uruguai
 Science Council of Japan, institució científica del Japó
 Església Shincheonji de Jesús (del seu nom en anglès Shincheonji Church of Jesus), nou moviment religiós cristià fundat a Corea del Sud
 Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, malaltia degenerativa mortal del cervell
 SCJ també és el codi de l'UCI del Scott-Marcondes César, equip ciclista del Brasil
 S.C.J. també és la sigla de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, congregació religiosa femenina catòlica de dret pontifici